Ordem e Progresso é um livro escrito por Gilberto Freyre, publicado em 1957 em que o autor discorre sobre a transição do regime monarquista ao republicano no Brasil.

Sobre tal transição, Freyre aponta aqueles elementos que permanecem a despeito da mudança política operada a 1889. Diz que sociologicamente as mudanças não haviam sido tão significativas dada a permanência de um modo de organização social ainda predominantemente paternalista, agora apenas atenuado pelo fato de se ter uma urbanização e industrialização mais acentuada e a ascensão social de alguns setores da sociedade que antes permaneciam excluídos.

Esta integração de outros setores da sociedade, no entanto, não se dava de maneira transformadora, mas conservadora, na medida em que a república conservava o modo de organização da monarquia, sendo a figura do presidente a expressão do monarquista de outrora.

Livros de Gilberto Freyre
Livros de sociologia
Livros de história do Brasil